Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Danilo Marcelino che hanno battuto in finale Otavio Della e Marcelo Saliola 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Juan-Carlos Bianchi /  Donald Johnson (quarti di finale)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (finale)

 Gastón Etlis /  Sergio Gomez-Barrio (primo turno)
 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1994